Heteroteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Heteroteuthis ingår i familjen Sepiolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Heteroteuthis